Caidin ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Caidin (1952–2015), US-amerikanischer Filmmemorabliasammler und Schauspieler
 Martin Caidin (1927–1997), US-amerikanischer Sachbuch- und Science-Fiction-Autor